Bulliard ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Bulliard-Marbach (* 1959), Schweizer Politikerin (CVP)
 Jean Baptiste François Bulliard (1752–1793), französischer Arzt und Botaniker